Een verkeersweg:
 N618 (België)
 N618 (Frankrijk)
 N618a (Frankrijk)
 N618b (Frankrijk)
 N618c (Frankrijk)
 N618 (Nederland), zie Provinciale weg 618

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing